

Красне Знам'я — селище, Болховський район, Орловська область
 Красне Знам'я — селище, Земетчинський район, Пензенська область

Красне Знам'я — колишня назва селища Любомирівка, Снігурівський район, Миколаївська область